Ramiro I van Asturië (790-850), koning van Asturië (842-850)
 Ramiro I van Aragón (~1007-1063), koning van Aragón (1035-1063)